Marcin – imię męskie
Osoby o nazwisku Martin:
 Aleksander Martin (1825–1856) – kompozytor i wiolonczelista polski
 Archer Martin (1910–2002) – angielski chemik, laureat Nagrody Nobla
 Eduard Martin (ur. 1951) – czeski pisarz
 Frank Martin (1890–1974) – szwajcarski kompozytor
 George Martin
 George Martin (ur. 1926–2016) – brytyjski producent muzyczny, znany ze współpracy z The Beatles
 George Martin (1929–2010) – amerykański aktor
 George Martin (ur. 1937) – hiszpański aktor
 George R.R. Martin (ur. 1948) – amerykański pisarz SF i fantasy, autor Gry o Tron
 Henri Martin (1810–1883) – historyk i polityk francuski
 Karol Martin (1817–1891) – budowniczy polski
 Kevin Martin
 Kevin Martin (ur. 1925) – irlandzki pięściarz
 Kevin Martin (ur. 1966) – kanadyjski curler
 Kevin Martin (ur. 1983) – amerykański koszykarz
 Konrad Martin – biskup niemiecki
 Lee Martin – piłkarz Manchesteru United
 Paul Martin (ur. 1938) – premier Kanady
 Paul Martin (1901–1987) – szwajcarski lekkoatleta
 Paul Martin (ur. 1938) – kanadyjski polityk
 Paul Martin (ur. 1981) – amerykański hokeista
 Paul Martin – lekkoatleta z Polinezji Francuskiej
 Pierre-Émile Martin – metalurg i wynalazca
 Ricky Martin (ur. 1971) – portorykański wokalista popowy
 Steve Martin – amerykański aktor
 Theodore Martin – pisarz i tłumacz angielski

Miejscowości w USA:
 Martin – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Stephens
 Martin – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Floyd
 Martin – wieś w stanie Luizjana, w parafii Red River
 Martin – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Martin – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Keith
 Martin – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Martin – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bennett
 Martin – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Weakley
Gminy w USA:
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Martin (ang. Martin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Martin (ang. Martin County) – w stanie Teksas

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Martin – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Martin – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Martin (North Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Martin by Horncastle – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

Miejscowość na Słowacji:
 Martin – miasto powiatowe w kraju żylińskim

Inne miejscowości
 Martin – miejscowość w Syrii, w muhafazie Idlib
 Martin – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w mieście Našice

Firmy:
 Glenn L. Martin Company – zakłady lotnicze w USA
 Martin – producent gitar
 Aston Martin – brytyjski producent luksusowo-sportowych samochodów

Film:
 Martin– amerykański horror w reżyserii George’a A. Romero z roku 1977

Zobacz też 
 Sint Maarten